Le nom Chalifour est un patronyme d'origine française, porté notamment par :

Personnalités 
 Luc Chalifour (né en 1961), réalisateur québécois ;
 Nicolas Chalifour (né en 1970), écrivain québécois ;
 Rosaire Chalifour (1902-1972), homme politique québécois.

Toponyme 
Rivière Chalifour, un affluent de la baie Cabistachouane (versant du lac Mistassini et de la rivière Rupert), coulant dans Eeyou Istchee Baie-James, au Nord-du-Québec, au Québec, au Canada, portant le nom de l'arpenteur québécois Adrien Chalifour.

Patronyme canadien